Centralny zarząd, lista organów zarządzania w Polsce o tej nazwie 
 Centralny Zarząd Cenzury
 Centralny Zarząd Kolei Wojskowych
 Centralny Zarząd Służby Więziennej